Торфинн Карлсефни (; ок. 980,  — после 1007) — исландский мореплаватель.

Биография 
Согласно «Саге об Эрике Рыжем», Торфинн отплыл из Гренландии в 1004 или 1005 годах на трёх судах, имевших на борту 1600 человек, и достиг Винланда, открытого несколькими годами ранее Лейфом Счастливым. Точное местоположение поселений неизвестно, несмотря на находки рунических надписей, скандинавского оружия, построек и судов. С диким виноградом, упоминаемым в саге, поселенцы могли встретиться лишь на широте южного Массачусетса.

Снорри Торфиннссон, сын Торфинна от Гудрид Торбьярнардоттир, родившийся осенью в Винланде, был, по-видимому, первым, появившимся на свет в Америке, ребёнком европейских родителей. Проведя обширные исследования в течение трёх лет и сменив места трёх зимовок из-за враждебного отношения туземцев — «скрелингов», Торфинн вернулся в Гренландию, вероятно в 1006 или 1007 году, а затем в Исландию. С ним прибыли сын Снорри и два «скрелинга». Помимо Снорри, у Торфинна также родился сын Торбьёрн.

Умер Торфинн после 1007 года.

Память 
В Филадельфии стоит памятник Торфинну работы исландского скульптора Эйнара Йоунссона.

Торфинн Карлсефни в культуре 
 Путешествие Торфинна Карлсефни в Америку легло в основу романа Гарри Гаррисона «Фантастическая сага».
 Торфинн Карлсефни является прототипом главного героя манги Макото Юкимуры «Сага о Винланде».

Литература 
 Анохин Г. И. К этнической истории гренландских норманнов // Романия и Барбария. К этнической истории народов зарубежной Европы: Сб. / Под ред. С. А. Арутюнова и др. — М. Наука 1989. — С. 131—163.
 
 Викинги. Набеги с севера: Сб. / Пер. с англ. Л. Флорентьева. — М.: Терра, 1996. — 168 с.: ил. — Серия «Энциклопедия „Исчезнувшие цивилизации“». — ISBN 5-300-00824-3.
 Возгрин В. Е. Гренландские норманны // Вопросы истории. — 1987. — № 2. — С. 186—187.
 Джонс Гвин. Норманны. Покорители Северной Атлантики. — М.: Центрполиграф, 2003. — 301 с.
 Ингстад Хельге. По следам Лейва Счастливого. — Л.: Гидрометеоиздат, 1969. — 246 с.
 Ласкавый Г. В. Викинги: Походы, открытия, культура. — Минск: МФЦП, 2004. — 322 с. — Серия «Народы Земли».
 Роэсдаль Эльсе. Мир викингов. Викинги дома и за рубежом / Перевод с дат. Ф. Х. Золотаревской. — СПб.: Всемирное слово, 2001. — 272 с.
 Стриннгольм Андерс Магнус. Походы викингов / Пер. с нем. А. Шемякина. Под ред. А. А. Хлевова. — М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. — 736 с. — Серия «Историческая библиотека».
 Wahlgren, Erik. Los Vikingos y América. Barcelona: Destino (1990). 84-233-1915-6.
 Макото Юкимура. Сага о Винланде. - Издательство Kodansha. - Перевод Истари Комикс.

Ссылки 
 Biography at the Dictionary of Canadian Biography Online

Родившиеся в X веке
Умершие в XI веке
История Исландии
Путешественники по алфавиту
Путешественники XI века
Викинги в доколумбовой Америке
Персонажи исландских саг